The Way – amerykański zespół muzyczny
 „The Way” – singel amerykańskiego zespołu Fastball
 The Way (Droga życia) – amerykański film z 2010 roku
 The Way (wrestling) – stajnia wrestlingu, występująca w brandzie NXT